Завроптеригії (Sauropterygia) — група вимерлих водних хижих плазунів. Включає близько 15 родин. Жили з тріасу по крейдяний період; були досить поширені. Відомі з мезозойських відкладень всіх материків, крім Антарктиди.

Опис 
Довжина тіла від 0,5 до 15 м. По зовнішності і способу життя нагадували сучасних тюленів. Тулуб широкий, зазвичай бочкоподібний; шкірний панцир, виключаючи систему черевних ребер, відсутній. Череп низький і широкий, одна верхня скронева яма. Ніздрі зміщені до очниць. Щелепні зуби тонкі, передні (хапальні) подовжені. Кінцівки п'ятипалі, ластоподібні, зазвичай з вираженою гіперфалангією. Характерно для завроптеригій різке збільшення числа шийних хребців (від 13 до 76). На основі вивчення завроптеригій встановлено існування з початку тріасу ряду стадій, що ведуть від амфібіотичних плазунів до чисто морських форм. Завроптеригії відомі з тріасу вели земноводний спосіб життя; деякі перейшли повністю до життя у воді; в юрському і крейдяному періоді досягли розквіту морські види.

Філогенія 
Філогенічна кладограмма, що показана нижче, є результатом аналізу відносин завроптеригій, використовуючи тільки викопні свідоцтва по Neenan і колег, у 2013 році.

Примітки

Посилання 
 Unit 220: 100: Lepidosauromorpha. Palaeos. July 15, 2003. Retrieved January 19, 2004.
 A review of the Sauropterygia . Adam Stuart Smith. The Plesiosaur Directory. Retrieved April 17, 2006.
 Paleofile taxalist  — lists every species and synonyms. Retrieved February 26, 2006

Завропсиди

Надряди хордових